Martinec Orehovički je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Bedekovčina, Krapinsko-zagorska županija. Naselje je zavičaj Štefana Fučka, hrvatskog pisca koji je stvarao na kajkavskom narječju.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 401 stanovnika te 98 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u sastavu Općine Bedekovčina